Redland (Maryland), plaats in de Verenigde Staten
 Redland (Bristol), voormalige Engelse gemeente, thans deel van Bristol (Verenigd Koninkrijk)

Zie ook 
 Station Redland, spoorwegstation van National Rail in Bristol